Clima continental
Continental Airlines, uma empresa aérea
TV Continental, extinta emissora fluminense de TV
Continental AG, empresa alemã
Continental (gravadora), uma gravadora de discos
Bentley Continental GT, um modelo de automóvel
Lincoln Continental, um modelo de automóvel americano
UCI Continental, categoria de ciclismo
Continental (filme), do realizador galego Xavier Villaverde

Geografia dos Estados Unidos 
Continental (Ohio), uma vila nos Estados Unidos
Continental Center I, um arranha-céu em Houston, EUA

Ver também 
Rádio Continental

Continental